USS Ohio — название пяти кораблей ВМС США.

 USS Ohio (1812) — шхуна, действовавшая на озере Эри во время Англо-американской войны. В списках с 1813 по 1814 год.
 USS Ohio (1820) — линейный корабль. Спущен на воду в 1820 году. На службе с 1838 по 1840, с 1846 по 1850. Позднее использовался как брандвахта.
 USS Ohio (BB-12) — броненосец типа «Мэн». В строю с 1904 по 1920 год.
 USS Ohio (BB-68) — линейный корабль типа «Монтана». Заказ отменён в 1943 году ещё до закладки киля.
 USS Ohio (SSGN-726) — стратегическая атомная подводная лодка, головной корабль серии. Спущена в 1979 году.

См. также 

 SS Ohio
 SS Ohioan (1914)